Kirchschlag může být:

 Kirchschlag in der Buckligen Welt – město v okrese Vídeňské Nové Město-venkov v Dolních Rakousích
 Kirchschlag (Dolní Rakousy) – městys v okrese Zwettl (Světlá) v Dolních Rakousích
 Kirchschlag bei Linz – obec u Lince v Horních Rakousích
 Německý název obce Světlík v okrese Český Krumlov

Externí odkazy